Athanasius (Grieks:  / Athanásios) is een naam die door verscheidene beroemde personen werd gedragen:

 Athanasius van Alexandrië, kerkvader, Egyptisch heilige en patriarch van Alexandrië;
 Athanasius II van Alexandrië, 5e-eeuwse koptische patriarch;
 Athanasius III van Alexandrië, 13e-eeuwse koptische patriarch;
 Athanasius I Gammolo, 6e-7e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius II van Antiochië, 7e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius III van Antiochië, 8e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius alSandali, 8e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius IV van Salah, 10e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius V van Antiochië, 11e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius VI bar Khamoro, 11e-12e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius VII bar Qutreh, 12e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius VIII van Alexandrië, 13e-eeuwse patriarch van Antiochië;
 Athanasius I van Constantinopel, 13e-eeuws patriarch van Constantinopel;
 Athanasius I van Jeruzalem, 10e-eeuwse patriarch van Jeruzalem;
 Athanasius II van Jeruzalem, 13e-eeuwse patriarch van Jeruzalem;
 Athanasius III van Jeruzalem, 14e-eeuwse patriarch van Jeruzalem;
 Athanasius V van Jeruzalem, 19e-eeuwse patriarch van Jeruzalem;
 Athanasius van Scythopolis, bisschop van Scythopolis;
 Athanasius van Perrha, bisschop van Perrha;
 Athanasius van Ankara, bisschop van Ankara;
 Athanasios van Emesa, 6e-eeuws Byzantijns jurist;
 Athanasius I van Napels, 9e-eeuws Italiaans bisschop;
 Athanasius the Athonite, 10e-eeuws Byzantijns monnik;
 Athanasius van Moskou, 16e-eeuws Russisch geestelijke;
 Athanasius Kircher, 17e-eeuwse Duitse Jezuïet;
 Athanasios Diakos, Grieks vrijheidsstrijder;
 Athanasios Miaoulis, Grieks politicus;
 Athanasios Eftaxias, Grieks politicus;
 Athanasios Tsigas, Grieks voetballer;
 Athanasios Vouros, Grieks schermer;
 Athanasius (musical), een musical.